

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard Milleret, (1904-1957), dessinateur et sculpteur français ;
 Jacques de Milleret, (1779-1864), homme politique français ;
 Jean de Milleret, (1908-1980), militaire et résistant français ;
 Anne-Eugénie Milleret de Brou, (1817-1898), religieuse catholique française ;
 Norbert Milleret (1891-1918), étudiant en droit et membre de l'Action française, mort pour la France ;

Homonymie de patronyme